Ercoli ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Ercoli (20. Jahrhundert), italienischer Fußballfunktionär 
 Linda Ercoli (* 1960), Schauspielerin aus den USA
 Luciano Ercoli (1929–2015), italienischer Regisseur und Produzent
 Simone Ercoli (* 1979), italienischer Schwimmer 

Ercoli war der Deckname
 des italienischen kommunistischen Politikers Palmiro Togliatti (1893–1964) im Moskauer Exil